Бетані Маттек-Сендс і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього разу Шонессі вирішила не брати участі.
Маттек-Сендс грала в парі з Ярмілою Ґайдошовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли сестри Людмила і Надія Кіченок.
Лізель Губер і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пау Анна-Лена Гренефельд і Петра Мартич з рахунком 7–6(7–3), 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Open GDF Suez, парний розряд
2012